Skrót DCO może odnosić się do:
 Device Configuration Overlay – obszar ukrytych danych identyfikacyjnych i kontrolnych dysku twardego
 Digitally Controlled Oscillator – oscylator sterowany cyfrowo